Tatre so lahko:

 Tatre - gorovje na meji med Slovaško in Poljsko, s predgorjem, ki sega na Češko (Moravsko)
 Tatre, Brkini - vojaško vadbišče v Sloveniji
 Tatre, občina Hrpelje - Kozina